Староселка — русский топоним.

Населённые пункты 
 Староселка — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Староселка — деревня в Цивильском районе Чувашии.

Реки 
 Староселка — река в Даниловским районе Ярославской области, приток Вопши.
 Староселка — река в Вологодской области, впадает в Кубенское озеро.